Михаи́л Тепло́в:
 Теплов, Михаил Петрович (1919—2005) — Герой Советского Союза.
 Теплов, Михаил Федотович (1918—1944) — Герой Советского Союза.